Damir Munitić – regista teatrale croato
 Gertruda Munitić – attrice e cantante lirica croata
 Ivan Munitić – pallamanista e allenatore di pallamano croato
 Ranko Munitić – storico dell'arte, sceneggiatore, critico e giornalista jugoslavo
 Zorica Jevremović Munitić – regista, drammaturga, coreografia e storica serba